Битва под Хмельником:
 Битва под Хмельником (1241) — победа монголов над войском польских княжеств.
 Битва под Хмельником (1659) — победа русского войска и запорожских казаков над гетманом-изгнанником Выговским.